Hoher Kopf ist der Name folgender Berge

in Österreich:
 Hoher Kopf (Hochkönig) (), im Hochkönigmassiv, Land Salzburg

im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz:
 Hoher Kopf (Schweigen-Rechtenbach) (), bei Schweigen-Rechtenbach, Landkreis Südliche Weinstraße
 Hoher Kopf (Lemberg) (), bei Lemberg im Wasgau, Landkreis Südwestpfalz
 Hoher Kopf (Neustadt) (ca. ), bei Neustadt an der Weinstraße (kreisfrei)
 Hoher Kopf (Hauenstein) (), bei Hauenstein im Wasgau, Landkreis Südwestpfalz
 Hoher Kopf (Birkenhördt) (), bei Birkenhördt und Lauterschwan, Südliche Weinstraße
 Hoher Kopf (Landkreis Kaiserslautern) (ca. ), bei Hochspeyer, Landkreis Kaiserslautern
 Hoher Kopf (Bobenthal) (), bei Bobenthal-Sankt Germanshof  im Wasgau, Landkreis Südwestpfalz
 Hoher Kopf (Hinterweidenthal) (), bei Hinterweidenthal im Wasgau, Landkreis Südwestpfalz

im Saarland:
 Hoher Kopf (Kirkel) (), bei Kirkel, Saarpfalz-Kreis

in Sachsen-Anhalt:
 Hoher Kopf (Harz) (), bei Questenberg im Harz, Landkreis Harz

Siehe auch:
 Hohekopf
 Hohe Köpfe